Barr Hill bezeichnet mehrere Erhebungen in den Vereinigten Staaten:

 Barr Hill (Maine)
 Barr Hill (New York)
 Barr Hill (Vermont)